Prigorje puede referirse a:
 Prigorje, una localidad de Croacia en el condado de Krapina-Zagorje.
 Prigorje Brdovečko, una localidad de Croacia en el condado de Zagreb.
 Prigorje, zona histórica de los alrededores de Zagreb.